Viola (gènere), gènere de plantes de la família de les violàcies
 Biografies:
 Anselm Viola i Valentí (Torroella de Montgrí, 1738-1798), compositor català
 Bill Viola (1951), artista nord-americà de l'àmbit de la videografia
 Joaquim Viola i Sauret (1913-1978), polític franquista, alcalde de Barcelona (1975-1976)

 Literatura

 Viola d'or i d'argent, un dels tres premis ordinaris dels Jocs Florals de Barcelona

 Música:
 Viola, instrument de corda habitual en una orquestra i per extensió als seus intèrprets
 Viola Profonda, instrument musical de quatre cordes, que està situat en tessitura i so entre la viola i el violoncel 
 Viola de roda, instrument de corda habitual en música popular tradicional
 Viola de mà, instrument musical de corda semblant a una guitarra
 Toponímia:
 Viola (Delaware) Viola (Illinois) Viola (Kansas) Viola (Nova York), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Viola (Tennessee) Viola (Wisconsin)'''